Ха́ликко () — община (бывший муниципалитет) в области Варсинайс-Суоми в Финляндии.

1 января 2009 года был присоединён к муниципалитету города Сало.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Финляндии